Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 231001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 20 grudnia 2009. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

231001-231100

231101-231200

231201-231300

231301-231400

231401-231500

231501-231600

231601-231700

231701-231800

231801-231900

231901-232000

Przypisy 

Lista planetoid 231001-232000